, пользовавшийся псевдонимом Буцу Сорай — японский философ, последователь конфуцианства. Считается самым влиятельным конфуцианским философом периода Токугава. Основным объектом его исследований была проблема применения учения конфуцианства к управлению государством и общественному порядку. Учения Сорая были ответом на экономические и политические неудачи Японии, а также культуру меркантилизма и преобладание устаревших институтов. Огю Сорай отвергал морализаторство неоконфуцианства и вместо этого обращался к более древним работам. Он утверждал, что проявление человеческих эмоций для самовыражения является очень важным и по этой причине поощрял распространение китайской литературы в Японии. У Сорая появилось множество последователей, он создал собственную школу, став влиятельным конфуцианским учёным. После смерти Сорая его школа распалась на два направления: нетеоретическое — школа древнего языка, изящной словесности и научно-конфуцианское.

Биография 
Сорай родился в Эдо. Он был вторым сыном самурая, служившего личным врачом Токугавы Цунаёси, который впоследствии стал пятым сёгуном. Сорай изучал философские работы Чжу Си, а к 1690 году он стал частным учителем китайской классики. В 1696 году он перешёл на службу Янагисавы Ёсиясу, старшего советника Токугавы Цунаёси. После смерти Токугавы в 1709 году Сорай ушёл со службы и отвернулся от учения Чжу Си в поисках собственных философских идей. Ему приписывают создание ко сёги, необычного варианта сёги.

Примечания

Литература 
 Маранджян К. Г. О влиянии учения Сюнь-цзы на японского мыслителя Огю Сорай // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. Часть 1. — , 1982. С. 113—117.
 Маранджян К. Г. О некоторых особенностях японского конфуцианства (на материале трактатов Огю Сорай) // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. Часть 1. — , 1986. — С. 125—130.
 Маранджян К. Г. Конфуцианское учение в интерпретации Огю Сорай // Из истории общественной мысли Японии 17—19 вв. — , 1990. — С. 28—73.

Ссылки 
 Огю (Буцу) Сорай в словаре «Культура и быт народов»

Философы Японии
Японские конфуцианцы
Писатели Японии XVII века